Патофизиология — раздел медицины и биологии, изучающий закономерности возникновения, развития и исхода патологических процессов; особенности и характер динамического изменения физиологических функций при различных патологических состояниях организма.

Патофизиология является одной из основных медицинских дисциплин и обязательна для изучения в медицинских и ветеринарных вузах.

Общепринятым является разделение на общий и частный разделы патологической физиологии. Раздел общей патофизиологии включает в себя такие подразделы, как «общая нозология» и «учение о типовых патологических процессах». Раздел частной патофизиологии иначе называется патологическая физиология органов и систем.

История возникновения 
В 1542 году французский врач Жан-Франсуа Фернель в своей работе «De naturali parte medicinae» убедительно показал, что в возникновении болезни и в дальнейшем её развитии выявляется ряд абсолютно новых закономерностей, которым однако не подчинялась жизнедеятельность здорового организма. В связи с этим автор выделил такую область медицины, которая изучала особенности жизнедеятельности «заболевшего» организма. Данную область автор назвал «патология».

В 1791 году вышел труд Августа Фридриха Геккера «Grundriss der Physiologia pathologica» ("Основы патологической физиологии"), с выходом которого данная область медицины претерпела значительные изменения.

В 1878 году было издано первое в мире крупное руководство по патологической физиологии, написанное для студентов императорского Казанского Университета отечественным физиологом и патологом Виктором Васильевичем Пашутиным — «Лекции по общей патологии (патологической физиологии)», а в 1881 году, уже после переезда автора в Петербург, вышла вторая часть лекций — «Патология систем тела».

В 1893 году вышел учебник по патологической физиологии "Grundriß der allgemeinen klinischen Pathologie" (позже известный как Pathologische Physiologie) немецкого врача и физиолога Лудольфа Креля, который заложил научные основы клинической медицины.

Как самостоятельное направление науки в России патологическая физиология оформилась в XIX веке. Основоположниками патологической физиологии в России являются А. И. Полунин, А. Б. Фохт и В. В. Пашутин.

Изучаемые вопросы 
 Нозология — учение о болезни как о явлении, которое изучает само понятие заболевания; включает классификацию болезней по группам на основании схожести этиологии и патогенеза.
 Общая патологическая физиология — изучаются типовые патологические процессы, их этиология, патогенез, классификация, варианты исходов, а также клинико-морфологическая характеристика.
 Частная патологическая физиология — изучает типовые патологические процессы, протекающие в организме при конкретной патологии органов и систем органов. Также изучаются механизмы возникновения, течения и исходов наиболее распространенных нозологических единиц.

Методы 
 Экспериментальное моделирование с использованием живых организмов, например методы физиологической хирургии на животных моделях;
 Моделирование in vitro (висцеральные организмы, клеточные тест-системы, и т.д.);
 Компьютерное моделирование, в том числе молекулярное моделирование, биоинформатика;
 Теоретический анализ, в том числе систематические обзоры, в том числе методы теоретической хирургии;
 Клиническое исследование (рандомизированные контролируемые исследования);
 Статистический анализ, в том числе проведение метаанализа.

См. также 
 Мета-анализ
 Системная медицина
 Теоретическая хирургия

Примечания

Ссылки 

 

 

Мета-анализ
Системная медицина